Miejscowości w Polsce:
 Radziechowice Drugie
 Radziechowice Pierwsze